Şabran bezeichnet:
 Şabran (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Şabran (Rayon), eine Verwaltungseinheit in Aserbaidschan
 Şabran (mittelalterliche Stadt), eine mittelalterliche Stadt, heute archäologischer Fundplatz in Aserbaidschan